Кузьми́н () — русская фамилия и топоним. В списке общерусских фамилий занимает 35-е место.

Кузьмин

А 
 
 
 Кузьмин, Анастасий Дмитриевич (?—1826) — декабрист.
 
 
 Кузьмин, Антон Сергеевич (род. 1965) — российский художник-концептуалист, куратор и поэт.
 Кузьмин, Аполлон Григорьевич (1928—2004) — российский историк.
 Кузьмин, Ариан Ильич (1922—1996) — советский учёный.
 
 Кузьмин, Артём Дмитриевич (род. 1998) — российский баскетболист.
 Кузьмин, Афанасий Иванович (род. 1947) — советский и латвийский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион.

Б

В 
 
 
 
 
 
 
 Кузьмин, Всеволод Петрович (1926—1989) — доктор философских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Кузьмин, Вячеслав Александрович — советский футболист, полузащитник.

Г 
 Кузьмин, Геннадий Михайлович (1941—2021) — советский и российский скрипач и концертмейстер, народный артист РФ (1997).
 Кузьмин, Геннадий Павлович (1946—2020) — украинский шахматист.
 Кузьмин, Георгий Павлович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Герман Юльевич (1910—1942) — советский подводник, капитан 2 ранга.
 Кузьмин, Глеб Борисович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Кузьмин, Григорий Иванович (1895—1942) — советский военный деятель, генерал-майор.

Д

Е

И 
 
 Кузьмин, Игорь (род. 1982) — эстонский гребец.
 
 Кузьмин, Иосиф Иосифович (1910—1996) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 4—5 созывов.

К 
 Кузьмин, Кирилл Константинович (1917—1995) — советский альпинист и энергетик, ЗМС СССР.
 Кузьмин, Константин Алексеевич (1834—?) — русский архитектор.

Л

М 
 Кузьмин, Максим Александрович (род. 1996) — российский футболист.
 Кузьмин, Максим Михайлович (2010—2013) — см. «Дело Максима Кузьмина».
 Кузьмин, Матвей Кузьмич (1858—1942) — советский партизан, Герой Советского Союза.

Н

О

П

Р 
 Кузьмин, Ренат Равельевич (род. 1967) — первый заместитель Генерального прокурора Украины.
 Кузьмин, Родион Осиевич (1891—1949) — советский математик, член-корреспондент АН СССР.
 Кузьмин, Роман Иванович (1811—1867) — российский архитектор, академик Императорской Академии художеств.

С

Ф

Э 
 Кузьмин, Эдуард Леонидович (род. 1941) — российский дипломат.

Ю 
 Кузьмин, Юрий Александрович (род. 1950) — российский издатель журналов, редактор, переводчик.

Составные фамилии 
 Егоров-Кузьмин, Александр Степанович (1903—?) — советский инженер, конструктор и изобретатель в области радиоэлектроники.



Населённые пункты

ПМР 
 Кузьмин — село в Каменском районе Приднестровской Молдавской Республики.

Украина 
 Кузьмин — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Кузьмин — село в Красиловском районе Хмельницкой области.

Россия 
 Кузьмина — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.

См. также 

 
 
 Кузьмины
 Кузьмины (Оренбургские)